В темноте
 «В темноте» — девятый альбом группы «Ногу свело!», 2002.
 «В темноте» — документальный короткометражный фильм Сергея Дворцевого, 2004; Россия, Финляндия.
 «» () — кинофильм, 2010; США; реж. Чад Фихэн.
 «» () — кинофильм, 2009, Турция, реж. Чаган Ырмак.
 «В темноте» () — кинофильм, 2011; Польша, Германия, Канада; реж. Агнешка Холланд.
 «В темноте», или «Невидимка» (), — американский фильм 2018 года режиссёра Энтони Бирна.

См. также